The Boy Scouts to the Rescue – film del 1911 prodotto dalla Champion Film Company
 The Boy Scouts to the Rescue – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company